Brandmeister ist die Bezeichnung für:

eine Amtsbezeichnung oder einen Dienstgrad:
 Brandmeister (Amtsbezeichnung)
 bei der Feuerwehr in Deutschland und Österreich, siehe Dienstgrade der Feuerwehr
 ein ehemaliger Offiziersdienstgrad, siehe Brandmeister (Landsknechtheer)

eine leitende Führungsfunktion der Feuerwehr auf Kommunalebene in folgenden Kontexten:
 ehemalige Funktionsbezeichnung in Hessen, siehe Gemeindebrandinspektor
 Leiter einer Ortsfeuerwehr in Niedersachsen, siehe Gemeindebrandmeister (Niedersachsen)
 Leiter der Feuerwehr einer Kommune in Thüringen, siehe Ortsbrandmeister (Thüringen)

Siehe auch: